Kiel steht für:
 Kiel (Schiffbau), unterster Teil eines Schiffs- oder Bootsrumpfes
 Falschkiel,  Kiel im Flugzeugbau oder Holzschiffsbau
 Federkiel, mittlere Teil (Steg) einer Vogelfeder

Geografie:
 Kiel, die Hauptstadt des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein
 Kiel (Antwerpen), ein Stadtteil der belgischen Stadt Antwerpen
 Kiel (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Stadtteil Bärbroich von Bergisch Gladbach
 Kiel (Wisconsin), eine Kleinstadt in Wisconsin, USA
 Kiel, untergegangenes Dorf in der heutigen Gemeinde Kosel
 Kiel (Berg), ein 942 m hoher Berg im sächsischen Vogtland
 Kiel-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Schiffe:
 Stadt Kiel, ein 1934 gebautes Passagierschiff
 Kiel (Schiff, 1941), Museumsschiff in Kiel
 Kiel (Schiff, 1986), ein kombiniertes Feuerlösch- und Ölbekämpfungsschiff
 Kiel (Schiff, 2008), Schlepper in Kiel
 RMS Kiel, heutiger Hopperbagger
 Alexander von Humboldt (Schiff, 1906), Feuerschiff, das zeitweise den Namen „Kiel“ trug

Personen:
 Alfred Kiel (1878–1954), hessischer Landtagsabgeordneter
 Adolf Kiel, Pseudonym von Adolf Goldbeck-Löwe (1865–1901), deutscher Verleger und Schriftsteller
 Clemens August Kiel (1813–1871), deutscher Komponist, Geiger und Dirigent
 Edith Kiel (1904–1993), überwiegend in Belgien tätige, deutschstämmige Filmeditorin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Ellen Kiel (* 1959), deutsche Biologin und Professorin für Gewässerökologie
 Ernst Kiel (1924–2016), deutscher Pädagoge, Kommunalpolitiker und Präsident des Deutschen Lehrerverbands
 Ewald Kiel (* 1959), deutscher Schulpädagoge
 Friedrich Kiel (1821–1885), deutscher Komponist
 Friedrich-Wilhelm Kiel (1934–2022), deutscher Politiker (FDP)

 Helga Kiel, deutsche Verbandsfunktionärin
 Johann Gottfried Kiel (1717–1791), deutscher Fayencen-Maler
 Joseph Kiel (1834–1900), deutscher Bürgermeister, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages
 Karl Kiel (1905–1974), deutscher Pädagoge, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Katharina Kiel (* 1992), deutsche Fußballspielerin

 Machiel Kiel (* 1938), niederländischer Professor für Kunstgeschichte
 Niklas Kiel (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Richard Kiel (1939–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Robin Kiel (* 1987), deutscher Biathlet
 Sid Kiel (1916–2007), südafrikanischer Hürdenläufer
 Uwe Kiel (* vor 1975), deutscher Archivar und Historiker
 Walter Kiel (1907–1986), deutscher Volkswirt, Wissenschaftler, Autor
 Wilhelm Kiel (1850–nach 1918), Kaufmann, Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Auf Kiel, ein Lied der deutschen Band Subway to Sally
 Kleiner Kiel, Binnengewässer in Kiel
 Kiehl
 KIL